Der Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia 2020 war ein Tennisturnier, das vom 31. August bis 6. September 2020 in Cordenons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Cordenons